El Club Atlético Aeronáutico Biblioteca y Mutual Sarmiento más conocido como Sarmiento de Leones es una institución deportiva de la ciudad de Leones, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba (Argentina). Se fundó el 1° de octubre de 1906 por un grupo de amigos de la ciudad con la necesidad de fomentar actividades deportivas y sociales, entre ellos cabe recordar a Jacinto Albera, Pedro Bongiovanni, Bernardo Canale, Romano Giordano, Clodomiro y Horacio Hernández, entre otros. Actualmente disputa en Torneo Regional Federal Amateur. 

También ha disputado la Copa Argentina. Es uno de los clubes afiliados a la Liga de Bell Ville de primera División y disputa partidos oficiales en esta liga.

Historia 

La historia del club comenzó en 1906 con el fútbol, en un predio de calles Italia y Colón, donde se agolpaban a ver los primeros partidos de la era amateur. Los colores blanquinegros se adoptaron a la fuerza, debido a la poca disponibilidad de telas en la época. Así fue como un comisionista, a quien se le encargó traer camisetas; consiguió los ejemplares de bastones blancos y negros. 

El 4 de abril de 1965 Sarmiento consigue ganar la "Copa más grande del mundo", trofeo entregado por el campeonato de fútbol Copa Amistad disputado entre numerosos equipos de Córdoba y Santa Fe. Sarmiento se queda con la copa, tras ganarle la final al primer equipo del Club Arteaga de Santa Fe. 

En la década del '70 Sarmiento logra importantes victorias en el fútbol, como la Liga Bellvillense de 1979 y el bicampeonato en 1981. En 1987 vence en la ﬁnal a Sportivo Belgrano de San Francisco por 4 a 0 completando un campeonato perfecto, además de lograr memorables goleadas, como la propiciada a Talleres de Córdoba en el entonces Chateau Carreras (hoy estadio Kempes). El título permitió acceder al Torneo del Interior donde Sarmiento cae en semiﬁnales frente a San Martín de Tucumán.

Jugadores

Plantel Torneo Regional Amateur 2021/22 

|-
| colspan=7 style="background: black" align=center| 
|- bgcolor="#ffffff"

|-
| colspan=7 style="background: black" align=center| 
|- bgcolor="#ffffff"

Palmarés

Otros logros 
Torneo Amistad, 1 título: 1965.

Véase también 

 Fútbol en Argentina

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial del Club
 Liga Cordobesa de Fútbol

Club Atlético Aeronáutico Biblioteca y Mutual Sarmiento